Trubridge ist der Familienname folgender Personen:

 Liz Trubridge (* 1955), britische Film- und Serienproduzentin
 William Trubridge (* 1980), neuseeländischer Apnoetaucher